Tronco steht für:
 die brasilianische Linha Tronco der Eisenbahngesellschaft RMV
 die portugiesische Freguesia Tronco (Chaves)
 den Familiennamen von Louriza Tronco (* 1993), einer kanadischen Theater- und Filmschauspielerin